mykwa w Łodzi przy ul. Gdańskiej (nieczynna)
 mykwa w Łodzi przy ul. Pomorskiej (otwarta w roku 2008)
 mykwa w Łodzi przy ul. Zachodniej (nieczynna)